Okno je naselje v Občini Metlika.

Glej tudi 
 seznam naselij v Sloveniji

Občina Metlika